Georges Brun peut désigner :
 Georges Brun (1922-1995), un joueur de rugby à XV, membre de l'équipe de France, évoluant au poste d’arrière ;
 Georges Brun, un maire de la commune d'Aubervilliers dans l'ancien département de la Seine, entre 1923 et 1940.